Acacio di Bisanzio – santo e martire vissuto fra il II e il III sec.
Patriarca Acacio – patriarca di Costantinopoli dal 471 al 489